Leppänen kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Leppänen (sjö), Mellersta Finland,  (1,4 km²)
2. Lepänen, ö, Norra Österbotten, Ylivieska,  (25 ha)
3. Leppänen (ö i Egentliga Finland), Åbo,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar